Pierre Schapira ist der Name folgender Personen:

* Pierre Schapira (Mathematiker) (* 1943), französischer Mathematiker
 Pierre Schapira (Politiker) (* 1944), französischer Politiker